Westenberg steht für
 Johann Ortwin Westenberg (1667–1737), deutscher Rechtswissenschaftler.
 Westenberg (Bad Bentheim), Ortsteil der Stadt Bad Bentheim, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen

Siehe auch:
 Wessenberg 
 Westenberger